Язык ваорани (; другие названия вао (huao, wao), ауишири (auishiri), аушири (aushiri), сабела (sabela, ssabela); самоназвание — вао тереро (huao terero); уничижительное прозвище — аука (auka, auca)) — изолированный язык, на котором говорят представители народности ваорани, живущие в амазонской сельве в междуречье Напо и Курарая. Незначительное число говорящих, возможно, проживает в Перу.

Региональные варианты 
Выделяют три варианта ваорани:

 Тигуакуна  (также известный как тиуакуна )
 Туэй  (также известный как тиуи туэй, тиуи )
 Ширипуно

Письменность 
Письменность на основе латинского алфавита:

Примечания

Ссылки 
 
 Lengua Sabela
 Huaorani — Spanish Dictionary

Литература 
 
 
 
 
 
 

Изоляты Америки
Языки Эквадора